Georges Agniel, (1924-2012), découvreur de la grotte de Lascaux ;
 Louis Agniel, (1823-1884), homme politique français ;
 Michèle Agniel (née en 1926), résistante française.